Vad pode se referir a:

 Vad (Braşov) - aldeia localizada no distrito romeno de Braşov
 Vad (Cluj) - comuna situada no condado romeno de Cluj
 Vad (Suécia) - localidade situada no condado sueco de Dalarna
 Vad - nome em reto-romanche do cantão suíço de Vaud

Desambiguação